Синюков — фамилия. Известные носители:
 Синюков, Владимир Николаевич (род. 1957) — советский и российский учёный-правовед, Заслуженный деятель науки РФ, генерал-майор милиции в отставке.
 Синюков, Михаил Иванович (1924—1996) — советский учёный в области экономики и организации сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда (1990).

См. также 
 Синяков